Jacques Perret (XVI secolo) – architetto e matematico francese
 Jacques Perret (1901-1992) – scrittore francese
 Jacques Perret (1906-1992) – filologo francese
 Jacques Marie Perret (1815-1887) – politico francese